Massy puede referirse a:

 Massy, comuna francesa del departamento de Saona y Loira.
 Massy, comuna francesa del departamento de Sena Marítimo.
 Massy, comuna francesa del departamento de Essonne.

 Massy, aldea en la provincia de Jalal-Abad, Kirguistán.